Weathersfield podría referirse a:

 Wethersfield (Connecticut)
 Weathersfield (Vermont)
 Weathersfield Bow (Vermont)
 Weathersfield Center (Vermont)